Éducation peut faire référence à :

Enseignement 
L'éducation, l'apprentissage et le développement des facultés physiques, psychiques et intellectuelles, les moyens et les résultats de cette activité de développement.

Par thème ou sujets 
Éducation musicale
Éducation civique
Éducation routière
Éducation pour la santé
Éducation physique et sportive
Éducation sexuelle
Éducation socioculturelle
Éducation financière
Éducation à l'environnement et au développement durable
Éducation au développement
Éducation libertaire
Éducation parentale
Éducation familiale
Éducation spécialisée
Éducation conductive
Éducation aux médias

Par approche 
Éducation classique
Éducation nouvelle
Éducation alternative
Éducation par le jeu
Sciences de l'éducation
Éducation populaire et patronages
Éducation juive
Éducation jésuite
Éducation (psychologie analytique)

Par peuple 
Éducation spartiate
Éducation nationale
Voir aussi : :Catégorie:Éducation par pays

Par époque 
Éducation dans l'Antiquité
Éducation au Moyen Âge en Occident
Éducation à l'Époque moderne
Éducation au XXIe siècle

Organisations 
SUD Éducation, une fédération syndicale française
Réseau éducation sans frontières
SOS Éducation (2001- )
Internationale de l'éducation (1993- )
Bureau international d'éducation

Œuvres 
Code de l'éducation
L'Éducation (1678), fable de Jean de La Fontaine
Une éducation (2009), un film de Lone Scherfig
Éducation et sociétés (1998- ), une revue de sociologie de l'éducation
Travail & formation en éducation (2008- ), une revue traitant d'éducation
Le Monde de l'éducation (1974-2008), un ancien magazine français
La Mauvaise Éducation (2004), un film de Pedro Almodóvar
L'Éducation sentimentale (1869), un roman de Gustave Flaubert
L'Éducation de Rita (1983), un film de Lewis Gilbert
Une éducation manquée (1879), une opérette d'Emmanuel Chabrier
Pensées sur l'éducation (1693), par John Locke
Éducation de prince (1893), une comédie en quatre actes de Maurice Donnay
Éducation anglaise (1983), un film érotique de Jean-Claude Roy
Éducation européenne (1945), un roman de Romain Gary
Une éducation polonaise (1991), un roman américain de Louis Begley
Mon éducation - Un livre des rêves (1995), récits de rêves de William S. Burroughs
Une éducation libertine (2008), un roman de Jean-Baptiste Del Amo
Éducation (2013), un maxi-single de Werrason et de l'orchestre Wenge Maison Mère.

Voir aussi 
Droit à l'éducation
Sociologie de l'éducation
Chèque éducation
Assistant d'éducation